Алекса́ндр Гавриле́нко:
 Гавриленко, Александр Васильевич (род. 1950) — советский и российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.
 Гавриленко, Александр Гаврилович (1920—1943) — Герой Советского Союза. 
 Гавриленко, Александр Павлович (1861—1914) — русский инженер и промышленник.